Belgiojoso oder Belgioioso ist der Name eines aus Italien stammenden Adelsgeschlechts, einer italienischen Stadt und einer Käsesorte:

Personen mit dem Familiennamen  Belgiojoso bzw. Belgioioso:
 Alberico Maria Josef Maximus von Barbiano, Fürst von Belgiojoso (1725–1813), altösterreichischer Adeliger und Militär 
 Antonio Graf Barbiano di Belgiojoso (1715–1791), altösterreichischer Adeliger und Militär
 Antonio Barbiani di Belgiojoso (1693–1779), Reichsfürst, Träger des Goldenen Vlies
 Cesare Graf Barbiano di Belgiojoso (1651–1729), altösterreichischer Adeliger und Militär
 Cristina Trivulzio Belgiojoso (1808–1871), italienische Freiheitskämpferin, Historikerin und Journalistin
 Giovanni Giacomo Barbiano, Graf von Belgioioso (1565–1626), altösterreichischer Adeliger und Militär  
 Ludovico Luigi Carlo Maria di Barbiano e Belgiojoso (Ludwig V. Karl Maria Graf von Barbiano di Belgiojoso; 1728–1801), altösterreichischer Adeliger, Diplomat und Militär

 Belgioioso  bezeichnet:
 Belgioioso, eine Stadt in der Lombardei, Italien
 Belgioioso (Käse), eine Käsesorte aus Denmark (Wisconsin), USA